Die Bezirksliga Gera 1977/78 war die 26. Spielzeit der Bezirksliga Gera des Deutschen Fußball-Verbandes.

Meister und Aufsteiger in die DDR-Liga wurde die BSG Chemie Schwarza.

Vorjahresmeister BSG Wismut Gera II, dessen Mannschaft durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die DDR-Oberliga als Nachwuchs-Mannschaft in die Nachwuchs-Oberliga eingegliedert wurde, trat mit einer völlig neuformierten Mannschaft an. Diese war total überfordert, hatte zur Halbserie 3:27 Punkte erreicht und wurde schließlich nach 18 Spielen mit 5:31 Punkten zurückgezogen.

Der FC Carl Zeiss Jena II wurde nach der Saison aufgelöst.

In die untergeordneten Bezirksklassen stiegen der Vorjahresaufsteiger BSG Fortschritt Pößneck und die BSG Einheit Rudolstadt ab. Beide konnten die Zusatzchance der Relegation gegen die Bezirksklasse-Zweiten nicht nutzen.

Zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse, die BSG Traktor Frießnitz, die BSG Aufbau Jena und die BSG Bekleidung Tanna auf. In der Bezirksliga-Relegationsrunde konnten sich die BSG Motor Hermsdorf II und Vorjahresabsteiger BSG Stahl Maxhütte die letzten beiden Plätze in der Bezirksliga Gera 1978/79 sichern.

Abschlusstabelle 

|}

Umbenennung: BSG Motor Schott Jena in BSG Glaswerk Schott Jena

Bezirksliga-Relegation 
Teilnehmer: Platz 14 und 15 der Bezirksliga, jeweils Platz 2 der drei Staffeln der Bezirksklasse

|}

Literatur 
 
 

1977
Fußballsaison 1977/78